Thomas Osborn(e) kan syfta på bland andra:

Thomas Osborne, 1:e hertig av Leeds (1631–1712), engelsk statsman
Thomas Osborne, 4:e hertig av Leeds (1713–1789), brittisk adelsman
Thomas Burr Osborne (1798–1869), amerikansk politiker
Thomas W. Osborn (1833–1898), amerikansk politiker
Thomas A. Osborn (1836–1898), amerikansk politiker
 Tom Osborne (född 1937), amerikansk politiker